La pelea Steel Cage se trata de una lucha en la que dos o más participantes están enjaulados por una celda la cual rodea todo el ring. Las jaulas son unos de los recintos más antiguos usados en la lucha libre profesional. De acuerdo con algunos historiadores, el primer combate en el que se usó una jaula tuvo lugar el 2 de julio de 1937  en Atlanta, Georgia. En este combate, el ring estaba rodeado por una red de alambre, con el fin de mantener a los luchadores dentro y de evitar cualquier posible interferencia de otro luchador. La estructura de la jaula ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo, pasando de la red de alambre a las barras de acero, y posteriormente al alambrado metálico.

La única manera de ganar este combate es por pinfall, sumisión, o escapando de la estructura y tocar el suelo con ambos pies. La Total Nonstop Action Wrestling llama a los combates en jaulas Six Sides of Steel, debido a que su ring tiene 6 esquinas, por lo que la jaula tiene que tener forma de hexágono.

Combates históricos en los Steel Cage 

Habido combates históricos a lo largo de los años pero los más importantes fueron: el combate de inauguración de este modo de combate que fue protagonizado por Andre The Giant y Hulk Hogan en el que ganó este último tras escapar de la jaula, en este combate Hulk Hogan retuvo el título de la WWE, otro gran combate fue la disputa que tuvieron Eddie Guerrero y Rey Mysterio en el que ganó Eddie Guerrero tras aplicarle una Frog Splash, otro gran combate fue el año 2007 entre Batista y Undertaker en el que no hubo vencedor ya que los dos contendientes de este combate salieron al mismo tiempo, otros dos grandes combates que nos ofrecion este tipo de lucha fue entre Eddie Guerrero y JBL en el que ganó este último reteniendo el título de la WWE, eso si gracias a la intervención de Kurt Angle y por último entre Batista y Rey Mysterio contra los MNM en el que estos últimos salieron victoriosos tras hacerle la cuenta de tres a Rey Mysterio eso si con la intervención del hombre más fuerte del mundo Mark Henry. Además las únicas mujeres en RAW en tener una lucha en esta estructura fueron Lita y Victoria en noviembre del 2003, aunque durante los últimos años en TNA se han dado varios de estos combates entre las luchadoras.

Marcas registradas

WWE 

En la WWE se usaba en los tiempos de Wrestlemania II como una jaula con grandes barrotes y no muy alta, esto aunque menos atractivo era en si más peligroso que la actual steel cage. La primera vez se usó en una pelea entre Hulk Hogan y King Kong Bundy.

La WWE también lanzó la Hell in a Cell y la Elimination Chamber, que eran variaciones más espectaculares. Shawn Michaels es el único que ha podido ganar los títulos pesados dentro de las 3 mencionadas estructuras de acero.

Hasta las mismas divas han participado en estas luchas, en donde Victoria venció a Lita en el 2003 en un episodio de RAW. El 27 de febrero de 2007 fue la primera pelea Steel cage en el brando de la ECW.

Total Nonstop Action Wrestling 

Originalmente TNA tenía un cuadrilátero rectangular, pero después el cuadrilátero fue de seis lados, lo cual hizo que las peleas steel cage se cambiaran a una jaula con seis lados de acero, llamada también "Six Sides of Steel".

Esta lucha a diferencia, no puede ser ganada por salirse de la jaula, se debe hacer que el otro oponente se rinda o que sus espaldas cuenten 3.

Variaciones 

Kennel from Hell

Este tipo de lucha consiste en que la Steel Cage rodee todo el ring, y que esta a su vez sea rodeada por la Hell in a Cell, dejando un pequeño espacio para que los luchadores puedan utilizar cualquier tipo de arma (no existe la descalificación). Sólo se llevó a cabo una vez en Unforgiven 1999 entre Al Snow y el Big Boss Man en la cual, en el espacio entre la celda más grande y el ring había perros hambrientos dispuestos a morder severamente. La única manera de ganar era escapando de la hell in a cell; al final Al Snow ganaría el combate.

Barbed Wire Steel Cage

En esta lucha tipo steel cage, la jaula está rodeada de púas la cual dificulta que cualquiera salga por los bordes y sean obligados a usar la puerta u otros medios (JBL salió de esta jaula saliendo por un hoyo que se ocasionó en medio del ring en su lucha contra Big Show).

Lucha en Jaula Electrificada

Lucha solo dada en la AAA, esta brutal lucha consiste en que cada cierto tiempo, la jaula será electrificada totalmente, pero también estará apagada para dar oportunidad a los luchadores de salir, las reglas aquí son distintas, no hay ganador, solo un perdedor, el cual será el que se quede por último en la jaula.

Asylum Match

En esta lucha tipo steel cage, en lo alto de la jaula cuelgan armas como bates de alambre de púas, extintores, camisas de fuerza, correas o incluso macetas con plantas. Solo puede obtenerse la victoria por pinfall o sumisión, suprimiendose la regla de escapar de la estructura. Este combate fue inventado por Dean Ambrose en Extreme Rules 2016, venciendo a Chris Jericho tras arrojarle sobre chinchetas.

Véase también 
 Elimination Chamber
 Hell in a Cell

Lucha libre profesional
Palabras y frases en inglés